Sang sattawat è un film del 2006 diretto da Apichatpong Weerasethakul.

Trama

Collegamenti esterni
 

Film drammatici